Руфина — (разг. Руфима) — женская форма имени Руфин (разг. Руфим): римское личное имя Руфинус происходит от латинского слова «руфус» — «золотисто-жёлтый, рыжий». Не следует путать имя Руфина с именами Руфь (Рут) и Руфия, которые имеют совсем иное происхождение.

Святые 

 Руфина Кесарийская (Каппадокийская) — убита в Каппадокии во времена правления императора Аврелиана (270-275).
 Руфина Севильская — святая мученица Севильская.
 Руфина Сирмийская (IV век) — святая мученица. День памяти — 6 апреля. Святая Руфина пострадала в Сирмии вместе со святыми Модератой, Секундом Сирмийским, Романой и семью товарищами.

Именины 
 Православные (даты даны по новому стилю): 2 сентября.
Католические: 6 апреля, 10 июля, 19 июля, 31 августа.

Примечания

Литература